Чемпионат MLS 2021 () — 109-й сезон по футболу, санкционированный ФИФА в США и Канаде, 43-й сезон национальной лиги первого дивизиона и 26-й сезон MLS, высшей лиги США и Канады по футболу. В чемпионате примут участие 27 команд (24 из США и 3 из Канады).

Кульминацией сезона станет плей-офф Кубка MLS 2021 года, который начнется 20 ноября 2021 года и завершится Кубком MLS 2021 года, который будет разыгран 11 декабря 2021 года.

«Коламбус Крю» — действующие чемпионы, победившие «Сиэтл Саундерс» в Кубке MLS 2020, в то время как «Филадельфия Юнион» — стали победителями регулярного чемпионата.

Новости сезона 
 В сезоне 2021 в лигу вступил клуб из штата Техас, «Остин», тем самым став 27-й франшизой MLS.
 14 января 2021 года клуб «Монреаль Импакт» произвёл ребрендинг, сменив название на «Клёб де Фут Монреаль».
 «Хьюстон Динамо» провёл ребрендинг эмблемы.

Стадионы

Тренеры и капитаны

Тренерские изменения

Статистика

Бомбардиры (регулярный чемпионат)

Голевые передачи (регулярный чемпионат)

(регулярный чемпионат)

Награды

Награды по итогам сезона

Символическая сборная года

Игрок месяца

Игрок / команда недели 
 Жирный обозначает игрока недели.

Гол недели

Плей-офф 
Турнир плей-офф стартовал 20 ноября и завершился 11 декабря матчем за Кубок MLS.

Каждая конференция проводила отдельный турнир плей-офф за звание чемпиона конференции. Чемпион Восточной конференции встретился с чемпионом Западной конференции в матче за Кубок MLS, в котором определился чемпион лиги MLS.

В турнир плей-офф вышли семь лучших команд каждой конференции согласно местам, занятым командами в конференциях по окончании регулярного чемпионата. Во всех раундах команды провели по одному матчу. Со второй по седьмую команды каждой конференции начали плей-офф с первого раунда, а команды, занявшие первые места, вышли в полуфиналы конференций напрямую. Матчи проводились на полях команд, закончивших регулярный чемпионат на более высоком месте.

В случае ничейного счёта команды проводили два дополнительных пятнадцатиминутных экстра-тайма. Если после этого результат по-прежнему оставался ничейным, назначались послематчевые пенальти.

Источник: Официальный сайт лиги

Примечания 

2021
2021 год в футболе